У́ве Чи́ндвалль (; род. 16 мая 1943, Норрчёпинг) — шведский футболист, нападающий.

Начал карьеру в «Норрчёпинге», профессиональную карьеру — в нидерландском «Фейеноорде». В 1966 году получил «Золотой мяч» как лучший шведский игрок года.

Вместе с «Фейеноордом» выиграл два национальных чемпионата. В 1970 году выиграл Кубок чемпионов, в финале против «Селтика» забил решающий гол в дополнительное время. В 5 сезонах в «Фейеноорде» забил 129 гола за 144 игры.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Worldfootball.net
 Профиль на сайте Fannet.org
 Матчи Уве Чиндвалля за сборную на сайте European Football

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Норрчёпинг»
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Гётеборг»